Черноярский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица в России:

 Черноярский сельсовет — Астраханская область, Черноярский район.
 Черноярский сельсовет — Пензенская область, Земетчинский район.
 Черноярский сельсовет — Пермский край, Кишертский район.
 Черноярский сельсовет — Свердловская область, Новолялинский район.
 Черноярский сельсовет — Томская область, Тегульдетский район.
 Черноярский сельсовет — Тюменский округ, Иевлевский район.